Шакара Ледард () је америчка глумица и модел, рођена 1. јануара 1979. године у Насау (Бахами).

Филмографија 

|-
| 2004 || || -{The Defender}- || Kaye || 
|-
| 2004. || После сумрака || -{After the Sunset}- || || .... Masseuse
|-
| 2004. || || -{Maxim Uncovered! Vol. 2}- || || (V) .... Model
|-
| 2004. || || -{Raising Helen}- || || .... Tinka
|-
| 2004. || || -{Behind the Smile}- || || .... Stacy
|-
| 2004. || || -{Full Clip}- || || .... Simone
|-
| 2003. || || -{Prey for Rock & Roll}- || || .... Jessica
|-
| 2003. || || -{Justin Timberlake: Justified - The Videos}- || || (V) .... Main Girl
|-
| 2001. || || -{Cubamor}- || || .... Oshun
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1979.
Америчке глумице
Биографије живих особа